Rashād ist der Familienname folgender Personen:

 Condola Rashād (* 1986), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Phylicia Rashād (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin